Tadese ist der Familienname folgender Personen:

 Feyse Tadese (* 1988), äthiopische Langstreckenläuferin
 Zersenay Tadese (* 1982), eritreischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Tadesse